Tung Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuxi Jiang, vattendrag, Zhejiang, Quzhou Shi, 
 Song Xi, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar